Stępień – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gm. Braniewo
 Stępień – polska nazwa chrząszczy z rodzaju Cychrus
 Stępień – polskie nazwisko